Der Port Football Club (), ehemals Port Authority of Thailand FC oder Thai Port FC, ist ein professioneller Fußballverein aus dem thailändischen Bezirk Khlong Toei, in der Hauptstadt Bangkok. Der Verein spielt aktuell in der ersten thailändischen Liga, der Thai League. Der Klub gehört der staatlichen Behörde HafenbehördePort Authority of Thailand sowie der Muang Thai Insurance.

Vereinsgeschichte

FC Port Authority of Thailand 
Der Verein wurde 1967 als FC Port Authority gegründet und ist einer der erfolgreichsten Vereine des Landes. Erste Erfolge stellten sich bereits gleich im ersten Jahr der Gründung ein. So konnte die Port Authority 1968 schon ihren ersten Meistertitel feiern und begann damit die erfolgreichste Ära in der Geschichte des Vereins. Dem ersten Titel folgten bis 1979 noch fünf weitere Meisterschaften. Dabei wurde die Meisterschaft in diesen Jahren meist zwischen Taru, wie der Verein auch genannt wird, und den Vereinen FC Raj-Pracha und FC Raj-Vithi entschieden. Zu den Meistertiteln kamen in dieser Zeit Erfolge im Queen’s Cup. Hierbei gelang es dem Klub den Pokal von 1977 bis 1980, Viermal in Folge zu gewinnen. Wenngleich auch die Titel 1977 und 1979 mit dem jeweiligen Finalisten geteilt wurden.

Nach dem letzten Erfolg 1980, dem Gewinn des Queen's Cup, folgte eine längere Durststrecke und erst 1985 errang der Verein seinen nächsten Titel. 1985 konnte die Port Authority ihren bis dahin 7. Meistertitel feiern. Im Finale um die Meisterschaft traf man dabei auf den FC Bangkok Bank. Nach 20 Minuten war die Mannschaft mit 0:1 im Rückstand. In der 90. Minute erst, traf Ronnachai Sayomchai zum Ausgleich. Im anschließenden Elfmeterschießen setzte man sich mit 4:3 durch. Ein Jahr zuvor, war man dem gleichen Gegner, im Halbfinale um die Meisterschaft noch unterlegen.

1987 folgte der fünfte Gewinn des Queen's Cup. Danach wurde es erneut ruhig um den Verein, und es dauerte erneut Fünf Jahre bis zur nächsten und bis dato letzten Meisterschaft, im Jahr 1990. Einem erneuten Triumph im Queen's Cup 1993 bescherte dem Verein den bis heute letzten großen Erfolg. Einer der großen Spieler des Vereins dieser Ära war Attaphol Buspakom. Er spielte für den Verein von 1985 bis 1989 und von 1991 bis 1994. Insgesamt absolvierte er für den Klub 274 Spiele und erzielte dabei 55 Tore. Bis heute ist er einer der größten Spieler in der Geschichte des Vereins.

Der Verein, unter dem früheren Namen, FC Port Authority, war 1996 Mitglied der Gründungssaison der Thai Premier League. Seitdem gehört der Klub ununterbrochen der Eliteliga an. Das beste Resultat seit Einführung der neuen Liga, war die Vizemeisterschaft 1999. In den Folgejahren konnte sich die Taru regelmäßig unter den ersten Fünf platzieren. In den letzten beiden Saisons jedoch, entging der Verein jeweils knapp dem Abstieg. Am letzten Spieltag der Saison 2007 sicherte man sich den Verbleib in der Liga erst am letzten Spieltag mit einem 1:0-Sieg über den FC Krung Thai Bank. Auch 2008 sicherte man sich erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Man selbst verlor 1:3 gegen den FC TOT. Somit war man auf das Ergebnis aus dem Spiel zwischen dem FC Chonburi und dem FC Bangkok Bank angewiesen. Die Bangkok Bank verlor das Spiel mit 1:2 und musste statt der Port Authority absteigen.

FC Thai Port 
Zur Saison 2009 benannte sich der Verein um in Thai Port Football Club Company Limited. Dies geschah aufgrund der neuen Anforderungen seitens der Thailand Premier League und der AFC, welche vorsieht, dass Vereine als Firmen fungieren und ebenso als solche registriert sein müssen. Mit Sasom Pobpraserd wurde auch ein neuer Trainer verpflichtet. Unter ihm lief es für die Mannschaft wesentlich besser als die beiden Jahre zuvor. Zu Beginn der Saison konnte Pipat Thonkanya vom Meister FC PEA verpflichtet werden. Die Verpflichtung Piptas erwies sich als Glücksgriff für den Verein. Thai Port konnte die Saison auf Platz 6 beenden. Zudem Gewann man den erstmals den thailändischen Verbandspokal. Im Finale konnte BEC-Tero Sasana nach Elfmeterschießen bezwungen werden. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Pipat Thonkanya. Auf dem anschließenden Bankett, an dem auch Fans des Vereins teilnehmen durften, verkündete Pipat seinen Abschied. Der Gewinn des Pokals berechtigte den Verein zur Teilnahme am AFC Cup 2010. Für die neue Saison wurden gleich 3 neue Stürmer verpflichtet. Dabei kamen mit Sompong Soleb und Sarayoot Chaikamdee gleich zwei Spieler, welche bereits zuvor schon einmal für den Verein spielten. Mit Issarapong Lilakorn wurde vom FC Khonkaen ein Nachwuchsstürmer verpflichtet.

Am 20. Februar 2010 traf der FC Thai Port im Supercup auf den Meister Muang Thong United. Nach dem 2:0 durch Muang Thong United, kam es seitens der Thai POrt Fans zu Ausschreitungen. In dieser Form hatte es dies zuvor noch nicht gegeben. Zunächst wurden Raketen auf das Spielfeld geschossen, und kurze Zeit später kam es zu Übergriffen auf die Fans von Muang Thong. Das Spiel wurde beim Stand 2:0 abgebrochen und der Meister zum Sieger erklärt. Vom Verband wurde der Verein mit einer Platzsperre von 3 Spielen belegt, zudem wurde Trainer Sasom Pobpraserd für 3 Spiele von der Bank verbannt. Eine Geldstrafe in Höhe von 131.000 Baht kam für den Klub hinzu.

In der Saison 2012 stieg der Verein als Tabellensechzehnter in die 2. Thailändische Liga ab.

In der Gruppenphase des AFC Cup trifft der Klub aus Klong Toei auf SHB Đà Nẵng, Geylang United und dem Tai Po FC. Nach 5 Spieltagen hat man sich mit Platz Zwei in der Gruppe, bereits einen Platz im Achtelfinale sichern können.

Stadion 

Seit 2009 trägt der Verein seine Heimspiele im PAT Stadium aus. Das Stadion liegt im Bezirk Khlong Toei, einem Bezirk der Hauptstadt Bangkok. Der Bezirk befindet sich im Südosten der Stadt, in der Nähe der bekannten Sukhumvit Road. Im Gegensatz zu den meisten Stadien der Thai League, und dem thailändischen Fußball im Allgemeinen, besitzt das Stadion keine Tartanbahn. Es ist ein reines Fußballstadion. Eigentümer des Stadions ist die Port Authority of Thailand.

Spielstätten seit 2009

Erfolge 
 Kor Royal Cup ( heute Thai Premier League )
 Meister: 1968, 1972, 1974, 1976, 1978, 1979, 1985, 1990
 Thai Premier League
 Vizemeister: 1999
 Queen’s Cup
 Gewinner: 1977, 1978, 1979, 1980, 1987, 1993
 FA Cup Thailand
 Gewinner: 2009, 2019
 Thailand Champions Cup
 Finalist: 2020
 Thai League Cup
 Sieger: 2010
 Finalist: 2011
 Thai Premier League Division 1
 Vizemeister: 2013

Spieler 
Stand: 21. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer

Beste Torschützen seit 1998

Saisonplatzierung

Liga / Pokal

Pokal - International

Sponsoren

Zuschauerzahlen seit 2011

Partnerschaften 
 Customs Ladkrabang United FC

Port FC U23

Erläuterungen / Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Vereinswebseite (Thai)
 Port FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 
 
 
 Port FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Fußballverein aus Bangkok
 
Port FC